Колтовское — село в составе Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

География 
Село находится на расстоянии 22 километров от районного центра Колышлея и в 100 километрах от областного центра — Пензы.

Название 
Ранее село называлось Горенка, Березовка, Малая Березовка, Колтовщина.

История 
Село основано между 1782 и 1795 годами капитаном Федором Дмитриевичем Колтовским, по всей видимости, в качестве выселка из соседнего села Липяги.

До 1806-08 годов в деревне не было свой церкви и она состояла приходом при церкви соседнего села Липяги. В 1808 году был освящен, построенный на средства Колтовского каменный храм во имя тотемского чудотворца преподобного Феодосия.

В XIX веке село принадлежало Василию Николаевичу Вырубову и его наследникам. В селе родился Александр Васильевич Вырубов (17.03.1880-19.02.1919) — морской офицер, участник Цусимского сражения на дозорном крейсере «Светлана», муж фрейлины Анны Вырубовой.

В 1877 году село относилось к Липяговской волости Пензенского уезда. В селе имелось три лавки, проводилась ярмарка.

В начале XX века в селе располагалось поместье Василия Васильевича Вырубова, который незадолго до Октябрьской революции продал его Петру Алексеевичу Черняеву.

В 1919 году на базе бывших помещичьих экономий В.В. Вырубова и Ф.А. Метлоша был образован один из первых в Пензенском крае совхозов — «Колтовский». При совхозе имелся винокуренный завод, 10 лошадей, около 2 000 десятин земли, часть из которых сдавалась в аренду местным крестьянам.

К середине 30-х годов XX века «Колтовский» являлся самым крупным совхозом Пензенского свинотреста и имел 4 700 гектар земли, 24 трактора, 5 автомашин, 6 электросилосовых установок, 4 000 свиней, 348 голов крупного рогатого скота, 116 лошадей. Численность работников составляла более 500 человек.

С 1955 года село входило в состав Телегинского района, в нём располагалась центральная усадьба совхоза имени Октябрьской революции. В эти годы к совхозу были присоединены земли близлежащих колхозов, общая площадь земель достигала 17 600 гектар, а само хозяйство стало многоотраслевым.

С 1992 года в селе располагалась центральная усадьба сельского производственного кооператива имени Октябрьской революции, созданного на базе одноименного совхоза.

В 2010 году Колтовский сельсовет был включен в состав Потловского сельсовета.

Население

Достопримечательности 
В селе сохранились остатки барского парка.

Примечания 

Населённые пункты Колышлейского района